Суман () — італьське божество
 Суман () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез